Muchinga bezeichnet:
Muchinga (Provinz), eine Provinz in Sambia
das Muchinga-Gebirge in Sambia